Zehlendorf kan syfta på:

 Zehlendorf (stadsdel i Berlin) – stadsdel i stadsdelsområdet Steglitz-Zehlendorf i sydvästra Berlin.
 Zehlendorf (tidigare stadsdelsområde) –  tidigare stadsdelsområde i Berlin (1920–2001)
 Steglitz-Zehlendorf – ett stadsdelsområde i Berlin, bildat 2001
 Zehlendorf, Oranienburg – en ort i Oranienburgs kommun i förbundslandet Brandenburg, norr om Berlin.